Демезон:
 Демезон, Луи (1852—1937) — французский историк и археолог.
 Демезон, Пётр Иванович (1807—1873) — русский филолог-ориенталист, исследователь Средней Азии, барон с 1857 г.
 Демезон, Рене (1930—2007) — французский альпинист.